La Copa de les Nacions d'handbol femenina és una competició de seleccions en format quadrangular coorganitzada per les federacions catalana, basca i gallega d'handbol.

Palmarès 
 2008: Brasil
 2009: Catalunya

Edicions disputades

I Copa de les Nacions 2008

II Copa de les Nacions 2009

Referències 
Edició 2008
 Catalunya acaba quarta a la Copa de les Nacions 
 Amistós Catalunya-Brasil d'handbol 
Edició 2009
 La selecció catalana a la II Copa de les Nacions Femenina 
 La Selecció Catalana Femenina venç Euskadi a la II Copa de les Nacions 

Competicions d'handbol femenines